Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2005 was het 18e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike.

Het seizoen telde twaalf raceweekenden en begon op 26 februari op het Losail International Circuit in Qatar en eindigde op 9 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk. In 2005 keerden de Japanse constructeurs terug met grote teams, nadat het kampioenschap een aantal jaren door Ducati werd gedomineerd. Troy Corser werd op een Suzuki kampioen. Chris Vermeulen eindigde als tweede, terwijl Noriyuki Haga derde werd. Regerend kampioen James Toseland eindigde op de vierde plaats in het klassement.

Kalender
De tweede race op Imola werd afgelast vanwege zware regenval.

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website